Lord of the Flies pode referir-se a:

 O Senhor das Moscas – um livro de William Golding, no título original
 Lord of the Flies (1963) – filme baseado no livro
 Lord of the Flies (1990) – filme baseado no livro
 "Lord of the Flies" (canção) – single da banda Iron Maiden.

Desambiguação